Ашланка — топоним в России:
 Ашланка — в Кировской области, приток р. Уржумка на 33 км по левому берегу.
 Ашланка (Ошланка) — в Марий Эл, приток р. Уржумка на 65 км по левому берегу.
 Ашланка — в Татарстане, приток Сумки.

 Ашланка — деревня в Волжском районе Марий Эл.